Државна химна Бурундија носи назив „Наш Бурунди” (кирун. Burundi bwacu; ). Саставила ју је на језику Кирунди група аутора, предвођена католичким свештеником Жан-Батистом Нтахокајом, а музику је компоновао Марк Баренгајабо. Усвојена је након проглашења независности 1962. године.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 *Burundi: Burundi Bwacu - Извођење државне химне Бурундија, са информацијама и текстом
Burundi Bwacu
Вокално извођење химне

Бурунди
Бурунди